Kurella ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kurella (1895–1975), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Kulturfunktionär
 Gregor Kurella (1925–2016), deutscher Biologe und Rotarmist
 Hans Kurella (1858–1916), deutscher Psychiater
 Heinrich Kurella (1905–1937), deutscher Politiker und Journalist
 Mariana Kurella, eigentlicher Name von Masha Qrella (* 1975), deutsche Sängerin und Songwriterin